Bedlno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Bedlno (Powiat Kutnowski), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Bedlno
 Bedlno (Końskie), ein Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Końskie
 Bedlno (Radzyń Podlaski), ein Dorf in der Woiwodschaft Lublin; siehe Radzyń Podlaski (Landgemeinde)
 Bedlno, ein Weiler in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Świdwin (Landgemeinde)